Senta kan syfta på:

 Senta, en stad i Vojvodina
 Senta, ett släkte av fjärilar
 Senta, en roll i Wagners Den flygande holländaren
 550 Senta, en asteroid i huvudbältet
 Senta, ett kvinnligt förnamn